Il trionfo del diritto (The Triumph of Right) – film del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
 The Triumph of Right – film del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company